Дже́ффрис, Дже́ффриз () — английская фамилия.

Известные носители 
 Джеффрис, Алек (род. 1950) — английский генетик, разработавший технику ДНК-дактилоскопии.
 Джеффрис, Гарольд (1891—1989) — английский математик, статистик, геофизик и астроном.
 Джеффрис, Джаред (род. 1981) — американский баскетболист.
 Джеффрис, Джеймс Джексон (1875—1953) — американский боксёр-профессионал, чемпион мира в супертяжёлом весе.
 Джеффрис, Джим (род. 1977) — австралийский комик в жанре стендап, актёр и сценарист.
 Джеффрис, Джон (1744—1819) — американский врач, пионер воздухоплавания.
  (1918—1944) — британский математик и криптоаналитик времён Второй мировой войны.
 Джеффрис, Джордж (1640—1689) — английский судья, Лорд-канцлер.
 Джеффриз, Майк (род. 1962) — американский футболист, игрок в шоубол и футбольный тренер.
 Джеффрис, Сильвия (род. 1969) — американская киноактриса.
 Джеффрис, Стивен (род. 1964) — американский актёр.
 Джеффрис, Тони (род. 1985) — британский боксёр.
 Джеффрис, Фрэн (1937—2016) — американская актриса, певица и фотомодель.
 Джеффрис, Шейла (род. 1948) — профессор политологии и феминистка.
 Джеффрис, Энн (1923—2017) — североамериканская актриса и певица.

Топонимы 
 Джеффрис-Бей — город в муниципалитете Куга района Какаду Восточно-Капской провинции ЮАР.

См. также 
 Джеффри

Примечания